Муку́нда:
 Мукунда — одно из имён Кришны в индуизме, в переводе означающее «дарующий освобождение».
 Мукунда Госвами (в миру Майкл Грант; род. 1942) — кришнаитский гуру, музыкант, публицист и писатель.
 Мукунда Даса — кришнаитский святой XVI века.
 Мукунда Датта — кришнаитский святой  XV—XVI века.